Никита Ермолаевич Батовкин (, Быховский уезд, Могилёвская губерния — ) — белорусский животновод, коневод, активный участник колхозного строительства.

Биография 
Никита Ермолаевич батрачил, работал сплавщиком леса, 6 лет служил в армии. В 1929 году одним из первых вступил в родном селе в колхоз «Октябрь».

Более 12 лет возглавлял конеферму колхоза «Октябрь» Славгородского (до 1945 — Пропойского) района, одну из лучших в Белоруссии, которая в 1939 году была участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Член ВКП(б) с 1939 года. В годы Великой Отечественной войны инструктор Главного управления коневодства Наркомзема СССР.

Принимал участие в выведении русской верховой породы коней.

После войны заместитель председателя колхоза «Октябрь», заведующий конефермой.

Депутат Верховного Совета СССР I и II созывов в 1937—1947 годах.

Примечания 

Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Белорусской ССР
Коневоды
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании